Poska est un patronyme estonien notamment porté par :

 Jaan Poska (1866-1920), avocat estonien, diplomate et politicien ;
  (1978-), chef d'orchestre estonien ;
  (1898-1986), avocate estonienne et féministe.

Source de la traduction 

Patronyme estonien
Homonymie de patronyme